Монако се данас дели на 11 четврти (). У периоду 1911—1917.г. постојале су три комуне.

Четврти 

Монако
Монако

en:Monaco#Administrative divisions